Jean Jadot – arcivescovo cattolico belga
 Jean Jadot – calciatore belga
 Jean-Nicolas Jadot – architetto francese
 Yannick Jadot – politico e attivista francese